Torrelobatón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torrelobatón (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Torrelobatón (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar